Igreja Nova (Alagoas), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Alagoas
Igreja Nova (Barcelos), plaats in de Portugese gemeente Barcelos
Igreja Nova (Mafra), plaats in de Portugese gemeente Mafra